Lomec bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Lomec, Gemeinde im Okres Klatovy
 Lomec, Ortsteil von Strážkovice, Okres České Budějovice
 Lomec, Ortsteil von Úmonín, Okres Kutná Hora
 Lomec, Ansiedlung von Libějovice, Okres Strakonice